Sidetes ist der Beiname folgender Personen:

 Antiochos VII. (auch Sidetes („aus Sidon“), regierte von 138 v. Chr. bis 129 v. Chr.), der letzte bedeutende Seleukidenherrscher
 Philipp von Side (Philippus Sidetes; ca. 380, † um 431), spätantiker Kirchenhistoriker